Leif Thomas Johansson, född 18 augusti 1970 i Stockholm, är en svensk före detta ishockeyspelare som spelat 684 matcher i Elitserien för Djurgården, AIK och Linköping HC. Säsongen 2008/2009 spelade han med Mjölby Hockey i division 1. Han medverkade som "rinkreporter" under Elitseriesäsongen 2008/2009 i programmet Hockeytorsdag i Canal+. Under SM-slutspelet 2008/2009 agerade han även då som "rinkreporter" i Kanal 5 och Kanal 9.

Statistik

Referenser

Noter

Externa länkar 

Födda 1970
Idrottare från Stockholm
Levande personer
Män
Spelare i AIK Ishockey
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Jokerit
Spelare i Linköping HC
Spelare i Mjölby HC
Svenska ishockeyspelare